Хиршталь:

 Хиршталь — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Хиршталь — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.